Villalba de los Alcores kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villalba de los Alcores (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Villalba de los Alcores (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar